Tenisový turnaj WTA Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem 2012 se konal ve dnech 23. až 29. dubna v marockém Fásu, a to venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Anabel Medinaová Garriguesová (čtvrtfinále)
  Světlana Kuzněcovová (2. kolo, skreč)
  Petra Cetkovská (čtvrtfinále)
  Yanina Wickmayerová (1. kolo)
  Simona Halepová (semifinále)
  Chanelle Scheepersová (2. kolo)
  Klára Zakopalová (1. kolo)
  Šachar Pe'erová (2. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do hlavní soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Anabel Medinaová Garriguesová
  Nadia Lalami
  Fatima Zahrae El Allami

Následující hráčky se probojovaly do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Kiki Bertensová (vítězka)
  Melinda Czinková
  Garbiñe Muguruzaová Blancová
  Arina Rodionovová
  Mathilde Johanssonová – jako šťastná poražená

Odhlášení 
  Polona Hercogová
  Jekatěrina Makarovová
  Xenija Pervaková

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení párů 
  Anastasia Rodionovová /  Arina Rodionovová (1. kolo, skreč pro zranění levého zápěstí Ariny Rodionovové)
  Eleni Daniilidouová /  Klára Zakopalová (odstoupily)
  Nina Bratčikovová /  Darija Juraková (čtvrtfinále)
  Olga Govorcovová /  Olga Savčuková (čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Morocco Open
Sport v Maroku v roce 2012